Bolyai může být:

příjmení

Farkas Wolfgang Bolyai (1775–1856), maďarský matematik, otec Jánose
 János Bolyai (1802–1860), maďarský matematik

ostatní
 Bolyai (kráter) – kráter na Měsíci